Schulze ist ein Familienname, der auf das gleichnamige mittelalterliche Amt – eine Nebenform von Schultheiß – zurückgeht.

Varianten 
Schulz, Schultz, Schultze, Schulzeck, Schulte, Schulten, Schuldt, Schultes, Scholz

Namensträger

A 

 Albert Schulze-Vellinghausen (1905–1967), deutscher Literaturkritiker
 Alexander Schulze (* 1997), deutscher Handballspieler

 Almut Schulze (* vor 1973), deutsche Molekularbiologin und Hochschullehrerin

 Andrea Schulze (* 1988), deutsche Phantastik-Autorin und Journalistin

 Anke Reschwamm-Schulze (* 1972), deutsche Skilangläuferin
 Armin Schulze (1906–1987), deutscher Maler und Grafiker
 Arnold Schulze (1882–?), deutscher Chemiker 
 Arthur Heinrich Schulze (* 1945), deutscher Puppenspieler
 Artur Schulze-Engels (1910–1995), deutscher Bildhauer und Kirchenmaler

B 
 Benjamin Wilhelm Daniel Schulze (1715–1790), deutscher Pädagoge und Philologe
 Benno Schulze (1836–1882), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Bernd Schulze (* 1943), deutscher Moderator, Schauspieler und Synchronsprecher, siehe Bernd Stephan
 Bernd Schulze (Unternehmer) (1957–2013), deutscher Unternehmer
 Bernhard Schulze (Chemiker) (1851–1917), deutscher Agrikulturchemiker
 Bernhard Schulze (* 1938), deutscher Kanute
 Bernhardine Schulze-Smidt (1846–1920), deutsche Schriftstellerin
 Bert-Wolfgang Schulze (* 1944), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Bertha Schulze (1889–1967), deutsche Politikerin (KPD)
 Berthold Schulze (Archivar) (1904–1963), deutscher Archivar
 Berthold Schulze (1929–1988), deutscher Schauspieler
 Bibiane Schulze Solano (* 1998), deutsch-spanische Fußballspielerin
 Bondina Schulze (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Britta Schulze-Thulin (* 1966), deutsche Sprachwissenschaftlerin

C 

 Carola Schulze (* 1949), deutsche Juristin
 Caspar Hubert Gustav Schulze Pellengahr (1825–1896), deutscher Politiker (Zentrum)

 Chethrin Schulze (* 1992), deutsche Reality-TV-Darstellerin und Erotikmodel
 Christel Schulze (* 1936), deutsche Theaterwissenschaftlerin und -pädagogin, siehe Christel Hoffmann (Theaterwissenschaftlerin)
 Christel Schulze (* 1936), deutsche Sängerin

 Claudius Schulze (* 1984), deutscher Fotograf
 Curt Schulze (1881–1966), deutscher Generaloberstabsveterinär

D 
 David M. Schulze (* 1985), deutscher Synchronsprecher, Schauspieler und Musiker
 Dieter Schulze (Lyriker) (* 1958), deutscher Schriftsteller
 Dieter Schulze, deutscher Basketballspieler

E 

 Eckhard Schulze-Fielitz (1929–2021), deutscher Architekt
 Edmund Schulze (1824–1878), deutscher Orgelbauer

 Elias Schulze (1688–1762), deutscher Orgelbauer
 Elisabeth Schulze-Busacker (* vor 1944), Romanistin und Hochschullehrerin
 Elke Schulze (1967–2022), deutsche Kunsthistorikerin
 Else Schulze-Gattermann (1913–2006), deutscher Fotografin und Journalistin
 Emil Schulze (1863–1930), deutscher Maler
 Erhard Schulze (* 1947), deutscher Mittelstreckenläufer

 Eva Schulze-Knabe (1907–1976), deutsche Malerin und Widerstandskämpferin

F 
 Fabian Schulze (* 1984), deutscher Stabhochspringer
 Felix Schulze (* 1980), deutscher Curler
 Fiete Schulze (1894–1935), deutscher Widerstandskämpfer
 Frank Schulze (* 1970), deutscher Fußballtorwart
 Frank Schulze-Engler (* 1957), deutscher Anglist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

 Frederick Schulze (* 1949), deutscher Politiker (CDU, PRO, PBP)

 Friedrich Wilhelm Schulze (1838–1893), deutscher Genossenschaftler und Kommunalpolitiker

G 
 Gabriele Schulze (* 1950), deutsche Theater- und Filmschauspielerin

 Gerd Schulze (1945–2006), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 Gerhart von Schulze-Gaevernitz (1864–1943), deutscher Politiker (DDP)
 Gerlind Schulze (* 1941), deutsche Schauspielerin
 Gero von Schulze-Gaevernitz (1901–1970), deutscher Ökonom
 Gert Schulze (* 1935), deutscher Architekt
 Gisela Schulze (* 1960), deutsche Sonderpädagogin
 Gotthelf Schulze (* 1938), deutscher Diplomat

 Götz Schulze (1964–2018), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gretel Schulze (1948–2019), deutsche Kabarettistin und Regisseurin

 Guntram Schulze-Wegener (* 1965), deutscher Journalist und Historiker

H 
 H. O. Schulze (1905–nach 1977), deutscher Kameramann beim Dokumentar- und Spielfilm
 Hagen Schulze (1943–2014), deutscher Hochschullehrer für Tierärztliche Lebensmittelkunde und Lebensmittelrecht
 Hanno Schulze (1938–1987), deutscher Veterinärmediziner
 Hanns Schulze (1884–1931), deutscher Kunsthistoriker und Verlagsdirektor

 Harro Schulze-Boysen (1909–1942), deutscher Offizier, Publizist und Widerstandskämpfer
 Harry Paul Schulze, bekannt als Harry Wilde (1899–1978), deutscher Journalist und Schriftsteller

 Herwart Schulze (1836–1908), deutscher Bildhauer
 Heiko K. L. Schulze (* 1954), deutscher Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Politiker (Piraten)
 Hein-Thomas Schulze Altcappenberg (* 1953), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor

 Helmuth Schulze-Fielitz (* 1947), deutscher Hochschullehrer für Kommunikationstechnik

 Holger Schulze (* 1970), Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen
 Horst Schulze (1921–2018), deutscher Schauspieler
 Horst Schulze (Theologe) (1935–2021), deutscher evangelischer Theologe
 Hubert Schulze Lammers (1914–2004), deutscher Landwirtschaftstechnologe und Gutsverwalter
 Hubert Schulze Pellengahr (1899–1985), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)

I 

 Ingrid Schulze (1929–2009), deutsche Kunsthistorikerin

J 
 Jakob Schulze-Rohr (1930–2008), deutscher Architekt und Stadtplaner

 Jens Schulze-Wiehenbrauk (* 1966), deutscher Politiker (AfD)

 Jörn Schulze (* 1960), deutscher Trompeter, NDR-Radiophilharmonist und Hochschullehrer
 
 
 John DuCasse Schulze (1876–1943), US-amerikanischer Szenenbildner
 Josephine Schulze-Killitschky  (1791–1880), österreichische Sängerin (Sopran)
 Julia Schulze Wessel (* 1971), deutsche Sozial- und Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Julius Schulze (vor 1872–nach 1877), deutscher Politiker und hessischer Abgeordneter

K 

 Karin Schulze (* 1944), deutsche Hochspringerin
 
 Karla Schulze  (* 1960), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Sachsen-Anhalt
 Karoline Schulze-Kummerfeld (1742–1815), deutsche Theaterschauspielerin
 Katharina Schulze (* 1985), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Bayern
 Kathrin Schulze (* 1981), deutsch-österreichische Geherin
 Kevin Schulze (* 1992), deutscher Fußballspieler
 
 Konstantin Schulze-Franz (1896–1974), deutscher Maler

L 
 Lara Schulze (* 2002), deutsche Schachspielerin
 Leonhard Schulze (1903–1980), deutscher Architekt
 Libertas Schulze-Boysen (1913–1942), deutsche Widerstandskämpferin
 Liselotte de Booy-Schulze, deutsche Schönheitskönigin sowie Fotomodell
 Luisa Schulze (* 1990), deutsche Handballspielerin
 Ludger Schulze (1950–2022), deutscher Sportjournalist und Buchautor

M 
 Madeleine Winter-Schulze (* 1941), deutsche Unternehmerin und Reiterin

 Marc Oliver Schulze (* 1973), österreichischer Schauspieler
 Marco Schulze (* 1977), deutscher Boxer

 Marina Schulze (* 1973), deutsche bildende Künstlerin
 Markus Schulze (* 1960), Schweizer Theologe

 Marvin Schulze (* 1991), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Mathias Schulze (* 1983), deutscher Sportler
 Matt Schulze (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler

 Maxine Schulze (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Mechthild Schulze-Dörrlamm (* 1944), deutsche Mittelalterarchäologin
 Memphis Schulze (1944–2008), deutscher Künstler
 Micha Schulze (* 1967), deutscher Autor

N 
 Norbert Schulze (* 1950), deutscher Politiker (DVU)

O 
 Olaf Schulze (* 1967), deutscher Politiker (SPD)

P 
 Patrick Schulze (* 1973), deutscher Kanute

 Philipp Schulze (* 1976), deutscher Filmjournalist, Filmkritiker und Chefredakteur

R 

 Reiner Schulze (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler
 Reiner Schulze van Loon (1922–2006), deutscher Unternehmer und Agenturgründer
 Reinhard Schulze (* 1953), deutscher Islamwissenschaftler
 Reinhard Schulze-Stapen (1867–1944), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP), MdR
 Reinhart Schulze (1911–1976), deutscher Physiker und Hochschullehrer für Technische Optik
 Reinhold Schulze (1905–1993), deutscher Politiker (NSDAP, FDP)
 Remo Schulze (* 1988), deutscher Schauspieler

 Roland Schulze-Röbbecke (* 1954), deutscher Umweltmediziner, Hygieniker und Hochschullehrer
 Rolf Schulze (* 1937), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Rolf Peter Gottfried Schulze (* 1953), deutscher Diplomat

 Rudolph Schulze (1918–1996), deutscher Politiker (SED)

S 
 Sabina Schulze (* 1972), deutsche Schwimmerin

 Silke Schulze-Gattermann (* 1970), deutsche Fotografin, Regisseurin und Journalistin
 Simone Schulze (* 1963), deutsche Politikerin (CDU)
 Stefan Schulze-Hausmann (* 1960), deutscher Fernsehmoderator
 Stephan Schulze (* um 1970), deutscher Jazzmusiker
 Sven Schulze (Politiker, 1971) (* 1971), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Sven Schulze (* 1979), deutscher Politiker (CDU)
 Svenja Schulze (* 1968), deutsche Politikerin (SPD)

T 

 Thies Schulze (* 1972), deutscher Historiker

 Tine Schulze-Gerlach (geb. Christine Martha Gerlach; 1920–2011), deutsche Schriftstellerin und Dichterin

 Tristan Schulze (* 1964), deutscher Musiker und Filmkomponist

U 
 
 Ursula Schulze (1936–2020), deutsche Germanistin
 Uwe Schulze (* 1962), deutscher Politiker (CDU)

V 
 Volker Schulze (* 1939), deutscher Publizist und Historiker

W 
 Waldemar Schulze (1930–2018), deutscher Politiker (SPD)

 
 Winfried Schulze (* 1942), deutscher Historiker

Siehe auch 

 Schulze-Methode, ein Wahlsystem
 Schulze und Schultze, fiktive Personen aus der Comicserie Tim und Struppi
 Richter (Familienname)

Familienname
Berufsname
Historische Amtsbezeichnung